Barzilaj lub Barzilai () – hebrajskie nazwisko

Osoby o nazwisku Barzilaj/Barzilai 

Neta Barzilaj – izraelska piosenkarka
Jisra’el Barzilaj – izraelski polityk
Yoram Barzilai – izraelski producent filmowy

Inne 

 Centrum Medyczne Barzilai